Pawson ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Pawson (1952–2013), britisch-kanadischer Molekularbiologe
 Craig Pawson (* 1979), englischer Fußballschiedsrichter
 David Pawson (1930–2020), britischer evangelikaler Pastor und Schriftsteller
 John Pawson (* 1949), britischer Architekt
 Terry Pawson, britischer Architekt

Sonstiges:
 Pawson Peak, Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Pawson, Berg an der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika